Melide (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie A Coruña in de regio Galicië
Melide (Zwitserland), een plaats in het Zwitserse kanton Ticino
Terra de Melide, een comarca van de Spaanse provincie A Coruña.